Algete (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie en regio Madrid
Algete (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Pyrgomorphidae